Две битвы при Бруке (или Битва при Бруке; ; ) — сражения, произошедшие 6 и 14 июня 1808 года между французскими войсками под командованием бригадного генерала Франсуа де Шварца и дивизионного генерала Жозефа Шабрана, и каталонскими добровольцами и наёмниками во главе с генералами Антони Франч-и-Эсталелла и Жуаном де ля Крю Байгетом во время Пиренейской войны (являющейся частью Наполеоновских войн). Результатом этих битв и сражения в Эль-Бруке, неподалёку от Барселоны, Каталония, стала победа испанцев. К разгрому французов добавилось унижение от потери французского имперского орла.

6 июня 
4 июня французский отряд из 3800 солдат под командованием генерала бригады Франсуа Ксавье де Шварца вышел из Барселоны, двигаясь в направлении Сарагоса-Льейда. В тот день шёл сильный ливень, что сильно замедлило их темп; это дало время для мобилизации местным испанским силам, состоящим из ополченцев из соседних деревень, испанских добровольцев (sometent) и швейцарских и валлонских солдат из гарнизона Барселоны (2000 человек). Испанцы во главе с генералом Антони Франч-и-Эсталелла располагались вдоль перевала Брук.

Схватка закончилась для испанцев успешно, и французы были вынуждены повернуть обратно в Барселону, потеряв 360 убитых, 800 раненых, 60 попавших в плен и одно орудие. Партизаны также захватили имперского орла.

14 июня 
Вторая французская вылазка 14 июня во главе с дивизионным генералом Жозефом Шабраном преуспела лишь в том, что им удалось поджечь несколько зданий в Эль-Бруке. 15 июня испанцы во главе с Жуаном Байгетом напали на французов во время их отхода в Барселону, в результате чего у Шабрана было убито и ранено более 500 человек.

См. также 
 Барабанщик из Эль-Брука

Примечания

Литература 
  Finestres, Jordi & Moliner, Antoni. Timbals de guerra al Bruc. June, 2008.
 Gates, David. The Spanish Ulcer: A History of the Peninsular War. Da Capo Press 2001. 
 
  Pigeard, Alain. Dictionnaire des batailles de Napoléon. Tallandier, Paris, 2004.
  Rodríguez-Solís, Enrique. Los guerrilleros de 1808: Historia popular de la Guerra de la Independencia. Vol. I. Calle de Balmes 1895.

Ссылки 
 
 

Июнь 1808 года
1808 год в Испании
Сражения 1808 года
Сражения в Испании
Сражения Франции
Сражения Испании
Сражения Пиренейских войн